Kraljev Vrh je naseljeno mjesto u sastavu općine Jakovlje, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 7,83 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 661 stanovnika.

Izvori

Unutarnje poveznice 
 Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji